Dyke kan syfta på:

 Dyke, England – en ort i Lincolnshire, England
 Dyke, Skottland – en ort i Moray, Skottland